Гаула (район) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Мадейра.
 Гаула (река) (:en:Gaula River (India)) — река в Индии.